Petřín - een heuvel in de Tsjechische hoofdstad Praag
 Petrin (Koersk) - posjolok in de Russische oblast Koersk

 Leodegar Petrin (1877-1965) - een Oostenrijkse ambtenaar, voorzitter van de Federale Monumentendienst
 Maja Petrin (1972-2014) - een Kroatische actrice
 Umberto Petrin (* -1960) - een Italiaanse pianist en componist van moderne jazz